Туровщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Туровщина — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Туровщина — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Туровщина — хутор в Сморгонском районе Гродненской области.
 Туровщина — деревня в Вилейском районе Минской области.